Інтервал (математика)
 Інтервал (музика)
 Інтервал (фізика)
 Інтервал (ПДР) — відстань між боковими частинами транспортних засобів, що рухаються, або між ними та іншими об'єктами.